Алекса́ндр Ива́нович Бедри́цкий (род. 10 июля 1947, Ангрен, Узбекская ССР) — советник Президента Российской Федерации по вопросам изменения климата (2009—2018). В 1993—2009 годах — руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды России (Росгидромет).

Биография 
В 1975 году кончил на Ташкентский электротехнический институт связи.

В 1980—1992 годах — заместитель начальника Узбекского республиканского управления по гидрометеорологии.

В 1992—1993 годах — первый заместитель Председателя Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов РФ.

В 1993 году возглавил Росгидромет, в июне и ноябре 1998 года вновь утверждался на должность руководителя Росгидромета в составе кабинетов Сергея Кириенко и Евгения Примакова.

В 2003 году Александр Бедрицкий был избран президентом Всемирной метеорологической организации (ВМО). В 2007 году он был переизбран на второй четырёхлетний срок. Ещё с 1978 года он принимал активное участие в деятельности ВМО и других международных организаций и конференций Сторон конвенций, касающихся окружающей среды, а также двусторонних и многосторонних соглашений. С мая 1993 года он являлся постоянным представителем Российской Федерации при ВМО.

Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

С 27 ноября 2009 по 22 июня 2018 года — советник Президента Российской Федерации по вопросам изменения климата.

С 25 января 2010 года по 18 июля 2018 года — специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата..

Семья 

Женат, имеет троих сыновей, а также четырёх внучек.

Награды 
Премия Правительства Российской Федерации 2011 года в области науки и техники (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2012 г  №146-р) -за разработку и внедрение государственной территориально-распределенной системы космического мониторинга окружающей среды

Примечания

Ссылки 
 Советник Президента Российской Федерации Бедрицкий Александр Иванович Сайт Президента Российской Федерации
 Бедрицкий Александр Иванович на сайте realeconomy.ru
 Глава Росгидромета вышел на пенсию

Метеорологи России
Метеорологи СССР
Сотрудники администрации президента России
Советники президента Российской Федерации
Председатели Государственных комитетов Российской Федерации
Руководители Росгидромета
Выпускники Ташкентского электротехнического института связи
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Всемирная метеорологическая организация
Руководители международных научных организаций